La guerra sardo-catalana fue un conflicto medieval que duró 70 años (1353-1420) por el control de la isla de Cerdeña entre el Giudicato de Arborea y el Reino de Cerdeña, que desde 1324 formaba parte de la Corona de Aragón. Arborea contó con el apoyo de los Doria y de la República de Génova i con el apoyo parcial del Reino de Nápoles. La guerra terminó con la victoria de la Corona de Aragón y la desaparición del Giudicato de Arborea como entidad política independiente.

Antecedentes 
En el 1297 el Papa Bonifacio VIII para zanjar las disputas entre la Corona de Aragón y la Casa de Anjou sobre el reino de Sicilia (que había desencadenado las revueltas populares, que luego pasaron a la historia como Vísperas sicilianas), estableció el Regnum Sardiniae et Corsicae, que lo transfirió a Jaime II el Justo, rey de Aragón.

La conquista territorial de Cerdeña por parte de la Corona Aragonesa comenzó en junio de 1323 cuando un poderoso ejército zarpó desde el puerto de Tortosa, Cataluña, hacia la isla, en ese momento sujeto a la influencia de la república de Pisa, Génova y diversas familias de Doria y Malaspina, así como el Giudicato de Arborea, única entidad judicial estatal sobreviviente.
El juez arbóreo Ugone II se hizo oportunamente vasallo de Jaime II de Aragón, a cambio del mantenimiento de los derechos dinásticos, alimentando (erróneamente) la esperanza de poder ampliar su control sobre toda Cerdeña, como lugarteniente del rey, con residencia en Barcelona. 

Ugone, en abril del mismo año, había abierto las hostilidades contra Pisa y participó activamente en las posteriores acciones militares aragonesas contra los pisanos que, repetidamente derrotados por tierra y mar (a pesar de la ayuda de Doria y Génova), se vieron obligados a ceder sus posesiones sardas a los íberos (ex Giudicato de Cagliari y Giudicato di Gallura) que, junto con el municipio de Sassari, se convirtió en el primer núcleo territorial del reino de Cerdeña.

En 1343,para zanjar las disputas entre la Corona de Aragón y la Casa de Anjou de Cerdeña de Malaspina pasaron por testamento a Pedro IV de Aragón, quien las incorporó al reino de Cerdeña.

Los aragoneses se enfrentaron entonces con la rama sarda de los Doria, propietarios de grandes porciones del antiguo Giudicato de Torres, que intentaron ocupar Sassari y que, excepcionalmente reunidos en 1347, infligieron una dura derrota a los reyes en la batalla de Aidu de Turdu, entre Bonorva y Giave. Sin embargo, en el verano de 1353 durante la tercera guerra veneciano-genovesa, una flota veneciano-aragonesa (liderada por Niccolò Pisani y Bernat de Cabrera) derrotó a la genovesa (comandada por Antonio Grimaldi) frente a Alghero y pocos días después a las tropas aragonesas, dirigidas por Bernat de Cabrera, que entró triunfalmente en la ciudad doria.

El conflicto

1353-1354 
Sintiéndose amenazado por las reivindicaciones de soberanía aragonesas y por la consolidación de su poder en el resto de la isla, Mariano IV, juez de Arborea, en septiembre de 1353 rompió la alianza con los aragoneses y sus aliados; y junto a los Dorias declaró la guerra al reino de Cerdeña.

Las tropas de Giudicati entraron en el territorio de Cagliari sin encontrar ninguna resistencia real de los aragoneses. Numerosos pueblos se rebelaron contra los señores feudales ibéricos y se pusieron del lado de la causa arborense. El ejército de Mariano ocupó la villa de Quartu y mantuvo bajo amenaza a la cercana ciudad de Cagliari, la capital del reino.

El 18 de septiembre, los consejeros del gobernador aragonés, con domicilio en Cagliari, pidieron ayuda al almirante Bernat de Cabrera, que se encontraba en el Capo di Sopra. Los suministros fueron difíciles de hacer llegar a la ciudad ya que Mariano había cortado todos los suministros dirigidos a Cagliari y Villa di Chiesa. El 6 de octubre los Cabrera, llegados al sur de la isla, derrotaron a los ejércitos del juez cerca de Quartu y liberaron el dominio arbóreo sobre la ciudad.

Mientras tanto, en el norte de Cerdeña, a instancias de los Dorias, se desataron numerosas rebeliones: el 13 de octubre se levantó la fortaleza de Monteleone y el 15 fue reocupada Alghero. A finales de mes, Mariano y Matteo Doria sitiaron Sassari con unos 400 caballeros y 1000 soldados de infantería. A la vuelta de 1353, Arborea y Doria eran dueños de casi toda Cerdeña, sólo las ciudades de Cagliari, Sassari, Villa di Chiesa y algunos castillos permanecieron en manos del reino de Cerdeña.

Mariano poseía una considerable habilidad militar y gracias a las importantes exportaciones de cereales, su Giudicato disponía de los recursos económicos necesarios para sostener un ejército capaz de compararse con el de la corona de Aragón; tenía infantes y caballeros reclutados en las aldeas, un cuerpo de ballesteros y Mercenarios de diversos orígenes (Italia, Alemania, Francia, Inglaterra) comandados por expertos capitanes de la península italiana.

Dado el empeoramiento de la situación, el rey Pedro IV organizó una expedición masiva para sofocar la rebelión en la isla. Una gran flota, comandada por el propio soberano, desembarcó el 22 de junio de 1354 en Porto Conte con el objetivo de reconquistar la ciudad de Alghero.

El asedio aragonés, que duró unos cinco meses, sin embargo, terminó en un desastre desde todos los puntos de vista, también debido a la malaria que causó muchas víctimas en las filas de los sitiadores. Mariano, habiendo llegado a las cercanías de la ciudad aliada sitiada, estuvo con sus tropas cerca de Bosa, pero no entró en batalla. Para evitar una derrota total, Pedro entró entonces en negociaciones con Mariano.

El 13 de noviembre de 1354 se firmó la llamada paz de Alghero (seguida de la de Sanluri), con la que Mariano obtuvo varios de los objetivos por los que había provocado la revuelta: la autonomía de los juzgados, la libertad de comercio de los puertos arbóreos, la enfeudación de Gallura y la cláusula de que el gobernador general del reino de Cerdeña era una persona que él quisiese. A cambio, Pedro IV podría tomar posesión de Alghero; la población original de Cerdeña-Liguria, que era pro-genovesa, que fue exiliada y reemplazada por colonos catalanes.

Guerras de la Corona de Aragón
Guerras en Europa